Anna Wierer (* 4. April 1981 in Sankt Petersburg) ist eine Flötistin der klassischen und modernen Musik (Querflöte, Piccolo-Flöte).

Leben 
Mit drei Jahren fing sie an Flöte zu spielen. 2005 absolvierte Anna das Rimski-Korsakov Konservatorium in Sankt Petersburg mit Auszeichnung. Von 2002 bis 2006 studierte sie an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ Berlin bei Eberhardt Grünenthal, an der sie das Diplom als Konzertflötistin und Orchestermusikerin ablegte. In einem Zusatzstudium lernte sie Musikpädagogik bei Andrea Welte und schloss dieses ebenfalls 2006 ab. 2007 bis 2008 folgte das Meisterstudium bei Grünenthal.

Während des Studiums wurde Anna Wierer Preisträgerin vielen internationalen Wettbewerbs. Die Berufsmusikerin spielt Querflöte und Piccoloflöte als Solistin und tritt in verschiedenen Ensembles auf. Mit der Pianistin Alina Pronina nahm sie eine Ersteinspielung des ukrainischen Komponisten Dimitri Tchesnokov auf.

Preise und Auszeichnungen 
 2001 – 2. Preis beim V. internationalen Wettbewerbs für junge Musiker in Toliatti (Russland)
 2003 – Förderpreisträgerin des X. internationalen Friedrich Kuhlau Flötenwettbewerbs
 2004 – Stipendiatin der Notgemeinschaft der Deutschen Kunst e.V.
 2005 – 1. Preis beim I. Internationalen Rimsky-Korsakov-Wettbewerb in Sankt Petersburg

Weblinks 
 Webpräsenz
 Tagesspiegel – Träumen bitte nicht vergessen
 Extradiversion (Konzertankündigung Stadt Mühlberge)
 Extradiversion (Konzertankündigung Potsdamer Schlössernacht)

Einzelnachweise 

Musiker
Flötist
Geboren 1981
Frau